Norbanus ist der Name oder der Gentilname folgender Personen:

 Norbanus (Toreut), römischer Metallarbeiter

 Lucius Norbanus Balbus († 41), römischer Politiker und Senator

Norbanus ist das Cognomen folgender Personen:
 Titus Flavius Norbanus, römischer Statthalter 86

Norbanus steht für:
 Norbanus (Gattung), Gattung aus der Überfamilie der Erzwespen